Stazione di Kōya – prefettura di Tokyo
 Stazione di Kōya – prefettura di Chiba